Benson and Hedges Masters 1997 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 2-9 lutego 1997 roku w Wembley Conference Centre w Londynie.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Szkot Stephen Hendry, który przegrał w ćwierćfinale z Anglikiem Ronnie O’Sullivanem.

W turnieju zwyciężył Steve Davis, który w finale pokonał Ronniego O’Sullivana 10-8.

Nagrody 
Zwycięzca: £130,000
II miejsce: £65,000

Najwyższy break: £15,000

Runda dzikich kart

Drabinka turniejowa

Przypisy

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1996/1997

1997 w sporcie
Masters